Markus Malin (organist) (1960), Oostenrijks organist
 Markus Malin (snowboarder) (28 mei 1987), Fins snowboarder